РФО — сокращение названия нескольких общественных организаций:
 
 Российская фашистская организация.
 Российское философское общество.
 Русское фотографическое общество.